Die Fußball-Amateurliga Saarland 1958/59 war die 8. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SC Friedrichsthal. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Friedrichsthal den zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Der SV Illingen musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1959/60 kamen der FSV Saarwellingen und der TuS Wiebelskirchen als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1958/59 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1958/59
1958